In 1972 werd het 49ste Campeonato Sergipano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Sergipe. De competitie werd georganiseerd door de FSF. Sergipe werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sergipano
Braziliaans competitievoetbal 1972